Handelsschranke bezeichnet:
 den Arbeitsplatz des Skontroführers an der Börse
 ein Handelshemmnis